Alois Wölfl (* 1906; † 1988) war ein deutscher Orgelbauer. Er betrieb eine namensgleiche Orgelbaufirma in Unterflossing bei Mühldorf am Inn.

Leben 
Alois Wölfl lernte das Orgelbauerhandwerk bei Georg Glatzl in Mühldorf. Er machte sich 1938 selbständig und verlegte 1947/1948 seinen Firmensitz nach Unterflossing.

Werkliste (Auswahl)

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Orgelbauer (20. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Orgellandschaft Oberbayern
Deutscher
Geboren 1906
Gestorben 1988
Mann